Distretto di El Carmen – distretto del Perù nella regione di Huancavelica
Distretto di El Carmen – distretto del Perù nella regione di Ica
Distretto di El Carmen de la Frontera – distretto del Perù nella regione di Piura